Gasthof Zum Roten Hirsch steht für
 Gasthof Zum Roten Hirsch (Eilenburg)
 ehem. Gasthof Zum Roten Hirsch im Hirschhaus in Meißen